1433-й самоходно-артиллерийский Новгородский Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды полк — воинское формирование Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирован под Москвой в январе 1943 года как 1433-й самоходный артиллерийский полк РВГК. Являлся одним из первых самоходных артиллерийских полков Советской Армии вместе с 1434-м сап. В его состав вошли 3 батареи СУ-122, 2 батареи СУ-76 и др. подразделения.

В феврале 1943 года полк прибыл на Волховский фронт и до конца года последовательно в составе 54, 8 и 59-й армий участвовал в боях в районах Замостье, Вороново и на других участках фронта. 

Поздней осенью 1943 года переведён на новый штат № 010/456 (21 СУ-76 и 253 чел.). 

В январе — феврале 1944 года успешно действовал в Ленинградско-Новгородской наступательной операции. 
За отличие в боях по разгрому группировки противника в районе Новгорода был удостоен почётного наименования Новгородского (21 января 1944 года). 

В марте — апреле в составе войск Ленинградкого, с 21 апреля - 3-го Прибалтийского фронтов вёл наступательные бои на нарвском и новоржевском направлениях. 
В июле — октябре полк, продолжая находиться в составе 3-го Прибалтийского фронта, участвовал в Псковско-Островской наступательной операции и в боях по освобождению Прибалтики. 

За образцовое выполнение заданий командования в Псковско-Островской операции награждён орденом Красного Знамени (9 августа), 
За доблесть и мужество, проявленные личным составом при освобождении г. Тарту награждён орденом Красной Звезды (7 сентября 1944 года). 

В ноябре 1944 года полк был включён в 6-й гвардейский механизированный корпус (в составе которого действовал до конца войны) 4-й танковой (с 17 марта 1945 года 4-й гвардейской танковой) армии 1-го Украинского фронта. 
В январе — марте 1945 года участвовал в Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской и Верхне-Силезской наступательных операциях. 

За проявленные в боях отвагу, мужество, высокую дисциплину и организованность личного состава был удостоен гвардейского звания (17 марта 1945 года) и преобразован в 423-й гвардейский самоходный артиллерийский полк.

Завершил войну как 423-й гвардейский самоходно-артиллерийский Новогородский Краснознамённый орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды полк.

Полное наименование 
 1433-й самоходно-артиллерийский Новгородский Краснознамённый орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды полк

Подчинение 
 Волховский фронт  в составе 54, 8 и 59-й армий.
 1944 год- Ленинградский фронт, 3-й Прибалтийский фронт 
 6-й гвардейский механизированный корпус 1-й Украинский фронт

Состав 
Полк был сформирован по штату № 08/191 (всего 21 САУ и 307 человек):
 Управление полка
 Штаб полка
 взвод управления (1 СУ-122 командира полка)
 батарея средних САУ (4 СУ-122)
 батарея средних САУ (4 СУ-122)
 батарея средних САУ (4 СУ-122)
 батарея лёгких САУ (4 СУ-76)
 батарея лёгких САУ (4 СУ-76)
 службы тыла
полковой медпункт, артиллерийская ремонтная мастерская
взводы - боепитания, парковый, хозяйственный

Поздней осенью 1943 года переведён на новый штат № 010/456 (всего 21 СУ-76 и 253 чел.):

 Управление полка
 Штаб полка
 взвод управления (1 СУ-76 командира полка)
 1-я батарея
 2-я батарея
 3-я батарея
 4-я батарея
 5-я батарея
 службы тыла
 полковой медпункт, хозяйственное отделение
 взводы - боепитания, ремонтный, транспортный
 Имел на вооружении - СУ-122 и СУ-76, СУ-76М.

Командование 
Командиры полка
 подполковник Тельнов Владимир Петрович (декабрь 1942 — июль 1943 года), 
 полковник Морев Алексей Никитич (август 1943 — июнь 1944 года),
 майор Сальков Филимон Прокофьевич (июль — ноябрь 1944 года), 
 подполковник Королёв Григорий Михайлович (ноябрь 1944 года — до конца войны).

Награды и наименования

См. также 
 6-й гвардейский механизированный корпус
 423-й гвардейский самоходный артиллерийский полк

Примечания

Литература

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 15 танковых, самоходно-артиллерийских и мотоциклетных полков со сроками их вхождения в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
 1433-й самоходно-артиллерийский полк
 423-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк

Самоходно-артиллерийские полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году